Uthman ben Umara ben Khozaima, ostikan d'Armènia (778 - 785) 
 Uthman ibn Abi-Bakr, rei de València (1085)
 Uthman ibn Abi-Nissa al-Khathamí, valí de l'Àndalus (728 -729) 
 Uthman ibn Affan (~579 - 656), tercer califa de l'islam
 Uthman ibn Ali (Tunis, 1763 - 1814), bey de Tunis el 1814 
 Uthman ibn Naissa, valí de Narbona
 Aban ibn Uthman ibn Affan (? - Medina, 723 /724), governador de Medina al segle VII
 Abu-Úmar Uthman, emir hàfsida (1435)
 Abu-Uthman Saïd ibn al-Hàkam al-Quraixí (Tavira, Gharb al-Àndalus, 1204 - Madina Manurqa, 1282), rei de Menorca (1234-1282)
 Al-Aziz Uthman ibn Salah-ad-Din, sultà aiúbida d'Egipte 
 Al-Mansur Uthman, soldà mameluc del Caire de la dinastia burjita o circassiana (1453) 
 Kizil Arslan Uthman, atabeg ildegízida de l'Azerbaidjan (1186-1191)